Hongkong 263, 500 m²-nél nagyobb szigetből áll, a legnagyobb területűek , a Hongkong-sziget és a Lamma-sziget. Az -sziget a világ egyik legsűrűbben lakott területe.

Szigetek listája

A listában nem szerepel az összes sziget.

Jegyzetek

Források

További információk

 
Szigetek listái